Henri de Marle, seigneur de Marle (1362 - 1397).
 Henri de Marle, seigneur de Presles et chancelier de France ( - 1418).